

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bergv“ beginnt.

Bergv 



Bergva 
 Bergvall, Bjørn (* 1939), norwegischer Segler
 Bergvall, Erik (1880–1950), schwedischer Wasserballspieler, Journalist, Autor und Sportfunktionär
 Bergvall, Joel (* 1973), schwedischer Filmproduzent, Drehbuchautor, Filmeditor, Kameramann und Filmregisseur
 Bergvall, Sven-Olof (* 1943), schwedischer Ski-Orientierungsläufer

Bergvo 
 Bergvold, Martin (* 1984), dänischer Fußballtrainer